Мидл Ривер има више значења:
 Мидл Ривер (Мериленд)
 Мидл Ривер (Минесота)